The Teachers Orchestra este o formație muzicală de muzică rock "rock'n'roll" activă intre anii 1998 - 2013 iar componenta inițială a fost: Cristian Roman, Marian Leusteanu, Marius Rotaru, Cristian Dinculescu

The Teachers Orchestra există sub această denumire din anul 2004. Este important de făcut precizarea asta pentru că înainte de 2004 trupa a fost cunoscută cu numele de Jais. 
Activitatea trupei devine intensă, plină de concerte, apariții în media, dar în special multe concerte live, ca și în prezent. Ca istoric se poate vorbi de peste 7 ani de activitate muzicală, cuprinzând în jur de 500 de concerte susținute live în toată țara, în cluburi și săli de spectacol. Trupa interpretează "rock'n'roll" de tip big band, ceea ce este cam rara avis în România. The Teachers Orchestra are până în prezent șapte concerte "sold out" la sala de spectacole Rapsodia, concerte susținute special pentru publicul iubitor de "rock’n roll" plus trei concerte la Amfiteatrul Mihai Eminescu din București care dispune de 3000 de locuri.

Membrii trupei 
[[Cristian Roman]] (născut 1971) la București, este liderul grupului cântând la chitară și fiind, de asemenea, solistul vocal al trupei.
A studiat muzica la Universitatea de Music Hall & Jazz, la clasa profesorului Edmond Deda.
În 1991 a fost angajatul teatrului Ion Vasilescu din Giurgiu, alături de care a efectuat numeroase turnee în țară și străinătate.
În 1992 a fost angajatul teatrului C-tin Tănase din București în revista Show la Savoy.
Tot în 1992 cântă alături de corul Madrigal pe scena Ateneului Român, într-un spectacol al Uniunii Compozitorilor. La începutul anului 1992 compozitorul Dan Stoian scrie pentru Cristian Roman: „Ești Marea Mea Iubire”, în luna martie și „Ce Plina E Lumea De Fete”, în aprilie același an. Acestea sunt primele difuzări radio ale sale. În 1992 într-o emisiune realizată de TVR, Cristian Roman este desemnat ca fiind romanul care interpretează cel mai bine piese din repertoriul Elvis Presley.
In 1992 devine solistul formatiei Directia 5 si in 1993 pleacă în Israel, unde cântă aproape un an, iar in 1994 si 1995 participă la mai multe festivaluri naționale alături de casa de producție Roma Gram, câștigând mai multe trofee, fiind propus ca la ediția Mamaia 1996 să intre în concursul de interpretare fără preselecție. Decizie revocată între timp iar Cristian Roman nu a mai dorit sa participe la festival. În 1996 i se propune editarea unui album de către casa de discuri Trans Global Media și compune 6 piese pentru acest material, "De ce Am Pierdut?", „Un Joc Nebun”, „Vis De Noapte”, „Nu-i Treaba Mea”, „Nu Vreau Să Stau Cu Voi” și „N-am Curaj Să Pierd”, orchestrațiile fiind realizate de dirijorul și compozitorul {{Ionel Tudor}}. Albumul se numește „De Ce Am Pierdut?”. 
În 1996 realizează prima emisiune radio din România dedicată lui Elvis Presley, „Elvis – O Necunoscută?”, sub îndrumarea doamnei Vernonica Zbarcea, realizator emisiuni radio, la Radio România. Între 1992 și 1997 participă la mai multe emisiuni radio și tv. 
„Veniți cu Noi pe Programul 2”, „Ceaiul de la Ora 5” emisiuni realizate la TVR de Mihai Tatulici și Marina Almășan. Mai participă la emisiuni de divertisment realizate de Tele7abc și Antena 1.
În 1998 înființează trupa Jais, alături de care înregistrează piese proprii, difuzate la radio și cu care participă la emisiuni Tv. Piesa PFN fiind desemnata Power Play–ul săptămânii în februarie 1999 la Radio România. 
În 2004 schimbă numele trupei în The Teachers Orchestra. Urmează alte compoziții proprii compuse de Cristian Roman, „Amintiri”, „Printre Oameni Alergi”, „Încă O Zi””, „O Fata”, "Dragoste De-o Vara", "Daca As Putea", "Prietenii Sunt Prieteni Pana Mor" sau „Te-aștept Diseară Iar În Visul Meu”.
În 2005 organizează cu The Teachers Orchestra primul Memorial [[Elvis]] din România. Continuă cu seria de evenimente dedicate lui Elvis Presley și organizate în premieră în România: Elvis September Festival și Elvis Day. În fiecare an au acum loc aceste evenimente organizate de The Teachers Orchestra, iar Memorial Elvis Romania, din luna August a fiecărui an, a devenit un eveniment caritabil, având printre invitați și susținători pe artiști ca Daniel Iordăchioaie și Aurelian Temișan. Eveniment susținut în fiecare an și de ziarul Jurnalul National.

Cristian Roman jr. (născut 1992) la București. Este fiul liderului trupei, Cristian Roman'. Cântă la chitară, pian și tobe dar s-a alăturat trupei cântând la tobe.

Tony Neacșu (născut 1973) la București. A studiat chitara clasică la clasa profesorului Ciprian Mahulea. În perioada anilor 1990 a predat chitara clasică la casa de cultură Ion Slătineanu. În paralel a colaborat cu formația Latin Expres.
Începând din 2003 cântă în trupa The Teachers Orchestra.

Cornel Ștefan (născut 1957) la București. A studiat muzica la școala de muzică nr.1 din București, secția pian.
A participat la numeroase concursuri școlare și studențești. A câștigat premiul 1 la pian în 1977 și 1978 în cadrul concursului universitar București de piano jazz.
A cântat cu trupa între 2003 și 2013. A decedat la  2 octombrie 2013.

Marian Leușteanu (născut 1971) la București, cântă de la vârsta de 6 ani la acordeon, mai târziu descoperind chitara și apoi chitara bas căreia i-a rămas fidel până azi. A cântat în mai multe trupe de underground.
Din 1998 cântă alături de trupa The Teachers Orchestra.

 Adrian - Papasha - Dragan Nascut la 12 Aprilie 1952 - Tobe. A decedat la 24 Iunie 2016

Discografie
 Minunea Mea - SBM Production, 2011

Legături externe 

 The Teachers Orchestra Situl oficial
 Cristian Roman Situl Oficial
 Cristian Roman la Observator Antena 1 - Despre Memorial Elvis Romania
 Cristian Roman duet cu Nico la Memorial Elvis Romania
 The Teachers Orchestra la TVR - Despre Memorial Elvis Romania
 Memorial Elvis RomaniaSiteul Oficial al evenimentului
 The Teachers Orchestra - Lansare album Minunea Mea
 The Teachers Orchestra - Memorial Elvis Romania si lansare album
 Proiectul “Rhapsody For All”, 9 martie 2008, Roxana Roseti, Jurnalul Național
 The Teachers Orchestra Live Galerie video
 Despre The Teachers Orchestra si Memorial Elvis Romania
 Despre The Teachers Orchestra si Memorial Elvis Romania
 DC News Despre Memorial Elvis Romania
 The Teachers Orchestra Concept show impotriva discriminarilor de orice fel 

Formații pop rock românești
Formații rock românești